Nakata ist der Familienname folgender Personen:

 Hideo Nakata (* 1961), japanischer Filmproduzent, Autor, Regisseur
 Hidetoshi Nakata (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Hiroki Nakata (* 1964), japanischer Shogi-Spieler
 Hitoshi Nakata (* 1962), japanischer Fußballspieler
 Ichizō Nakata (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Kentarō Nakata (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Kōji Nakata (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Yōsuke Nakata (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Yudai Nakata (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Yuki Nakata (* 1977), japanische Leichtathletin